Заречье () — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 35 человек. Почтовый индекс — 30309. Телефонный код — 3852. Занимает площадь 0,333 км². Код КОАТУУ — 6822186902.

История 
В 1946 г. указом ПВС УССР село Войтовцы переименовано в Заречье.

Местный совет 
30300, Хмельницкая обл., Изяславский р-н, с. Сошное, ул. Центральная, 33

Примечания

Ссылки 
 Заречье на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области

Населённые пункты Изяславского района